Talóvaia (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Talóvaia (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia